Amundsens Zuidpoolexpeditie - expeditie naar de Zuidpool onder leiding van Roald Amundsen
 Roald Amundsens Zuidpoolexpeditie (1910-1912) - collectie filmbeelden gemaakt op bovenstaande expeditie